Het wereldkampioenschap superbike van Misano 2009 was de achtste ronde van het wereldkampioenschap superbike en het wereldkampioenschap Supersport 2009. De races werden verreden op 21 juni 2009 op het Misano World Circuit nabij Misano Adriatico, Italië.

Superbike

Race 1
Roland Resch werd niet geklasseerd omdat hij in de pitstraat over de finish kwam.

Race 2

Supersport
De race werd na 8 ronden onderbroken vanwege olie op het circuit. De race werd later herstart over een lengte van 14 ronden. De uitslagen van deze races werden bij elkaar opgeteld zodat hier een einduitslag uit opgemaakt kon worden.

Tussenstanden na wedstrijd

Superbike

Supersport

2009
Misano